Filip Albert Wirtemberg, właśc. Filip Albert Krzysztof Ulryk Maria Wirtemberg (ur. 1 listopada 1964 we Friedrichshafen) – książę wirtemberski z dynastii Wirtembergów, członek wirtemberskiej rodziny królewskiej używający tytułu Księcia Wirtembergii (Herzog von Württemberg), przedsiębiorca.

Czwarte dziecko księcia Karola Marii Wirtemberga (ur. 1936) i księżniczki francuskiej Diany z dynastii Burbonów linii orleańskiej (ur. 1940). Ma pięcioro rodzeństwa.

Od 1991 roku żonaty z księżniczką bawarską Marią Karoliną Wittelsbach (ur. 23 czerwca 1969 roku w Monachium), z którą posiada czworo dzieci:
 Zofia Anastazja Assunta Maria Paulina (ur. 15 stycznia 1994 roku w Monachium),
 Paulina Filipa Adelajda Helena Maria (ur. 15 kwietnia 1997 roku w Londynie),
 Karol Teodor Filip Maria Max Emanuel (ur. 15 czerwca 1999 roku w Londynie),
 Anna Maksymiliana Elżbieta Mariella Maria (ur. 2 lutego 2007 roku we Frankfurcie).

Jest ojcem jednego z dwóch wnuków Karola Marii Wirtemberga, którzy pochodzą z małżeństw równoprawnych i którzy mogą dziedziczyć roszczenie do tronu Wirtembergii.

Genealogia

Przypisy 

Wirtembergowie
Urodzeni w 1964
Ludzie urodzeni we Friedrichshafen